Los Negros peut désigner :

Toponymes

Los Negros : une des îles de l'Amirauté de la province de Manus.

Los Negros : une localité de la paroisse civile de Los Guasimitos de la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas.

Autres 
 Los Negros : une organisation criminelle au Mexique.

Homonymie de toponyme